Битка при Битоля се отнася до различни военни сблъсъци, станали край град Битоля:
 Битка при Битоля през 1015 г. в хода на българо-византийските войни;
 Битка при Битоля през 1912 г. между сръбски и турски войски по време на Първата балканска война.
 Битка за Червена стена (1917) между български и основно френски войски по време на Първата световна война, в западната историография известна като Битката за Битоля (Монастир)

История на Битоля